Azygiida är en ordning av plattmaskar. Azygiida ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Azygiida 213 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Azygiida